Nageia nagi, espèce d'arbre conifère 
 Arbre sacré nagi, un des monuments naturels du Japon

Patronyme 
Nagi est le patronyme de :
 , née en 1987, autrice-compositrice-interprète japonaise
 , 1973-2008, artiste japonaise
 Nagi Yanagi (en) (やなぎ なぎ), né en 1987, chanteuse japonaise

 B. Nagi Reddy (en), producteur de films indien

Toponyme 
 Nagi, ville du Japon
 Mont Nagi, montagne de la chaîne des monts Chūgoku dans l'île de Honshū au Japon

Fiction 
 Nagi Dài Artai, personnage du manga Mai-OtoHiME
 Nagi Homura (en), personnage de la série Mai-HiME
 Nagi Kirima, personnage de Boogiepop Phantom 
 Nagi Naoe (en), personnage de Weiss Kreuz Brillance
 , série d'animation japonaise
 Nagi Sanzen'in (en), personnage de Hayate the Combat Butler 
 Nagi Springfield (en), personnage de Negima ! Le maître magicien
 , personnage dEnfer et Paradis, voir  List of Tenjho Tenge characters#Juken Club
 Nagi (en), personnage du jeu vidéo bloody Roar
 Nagi (en), personnage de Kannagi : Crazy Shrine Maidens
 Nagi, personnage de la série Tenchi Muyo!

Articles connexes 
Paronyme
 Nâga, serpent en sanskrit

Homonymie de patronyme